Cette liste de gares en Finlande est une liste non exhaustive, par ordre alphabétique, des gares ferroviaires du réseau de transport ferroviaire  de Finlande.

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des principales gares du monde
 Liste des stations du métro d'Helsinki
 Transport ferroviaire en Finlande

Lien externe 

Gares
Finlande